Гран-прі Австрії 2020 (офіційно Formula 1 Rolex Großer Preis von Österreich 2020) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 5 липня 2020 року на гоночній трасі Ред Бул Ринг в Шпільбергу (Штирія), Австрія. Це перший етап чемпіонату світу, тридцять четверте Гран-прі Австрії в межах Чемпіонату Світу з Формули-1. Переможцем гонки став Вальттері Боттас.

Кваліфікація

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

Примітки

Посилання 

Звіти про Гран-прі сезону 2020 Формули-1
Гран-прі Австрії
Липень 2020
2020 в австрійському спорті